Малетин, Александр:
 Малетин, Александр Адиевич (1950—2004) — советский и российский художник.
 Малетин, Александр Иванович (род. 1975) — российский боксёр-любитель.